Arthesisch gaat over grondwater waarin overdruk heerst. Onderwerpen waarop het van toepassing kan zijn:
arthesisch grondwater
arthesische bron